Pebble (englisch „Kieselstein“) steht für:

 Pebble (Smartwatch), eine Smartwatch
 Pebble Island, eine Insel der Falklandinseln

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pebble (Alabama)
 Pebble (Idaho)
 Pebble (Kentucky)

Siehe auch:
 Pebble Beach
 Pebble Township
 Pebbles